О́тепя () — деревня в волости Отепя уезда Валгамаа, Эстония.

География 
Расположена в южной части Эстонии. Расстояние до Таллина по шоссе — 225 километров, расстояние до уездного и волостного центра — города Отепя — 0,5 километра. Высота над уровнем моря — 119 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживал 291 человек, из них 287 (98,6 %) — эстонцы.

По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывался 21 житель, из них 11 женщин и 10 мужчин. По данным Регистра населения число жителей деревни на ту же дату составляло 22 человека.

Численность населения деревни Отепя:

История 
В письменных источниках 1749–1762 годов упоминается Ottepakülla, Ottepäkülla. Тогда под деревней Отепя подразумевались родовые хутора к югу и к северу от мызы Вана-Отепя. В народе ранее она также называлась Кирикумыйза ().

Территория современной деревни частично охватывает южную часть земель бывшей мызы Вана-Отепя и частично — земли церковной мызы Отепя. Это означает, что историческая деревня Отепя в настоящее время носит название Вана-Отепя, и только её южная полоса относится к нынешней деревне Отепя. На территории деревни находятся следы древнего городища и расположена приходская церковь. В советское время здесь был центр совхоза «Отепя».

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа